In het seizoen 2013-2014 eindigde Telstar op de vijftiende plaats in de Jupiler League.

Selectie seizoen 2013/14 
Bijgewerkt t/m 25 april 2014

Technische Staf 
  Marcel Keizer (hoofdtrainer)
  Alami Ahannach (assistent-trainer)
  René Ponk (Keeperstrainer)

Management 
  Pieter de Waard (algemeen directeur)
  Steef Hammerstein (hoofd commerciële zaken)
  Madelon van Waalwijk Van Doorn (stadionmanager)

In

Uit

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Zie ook 
 Telstar Vrouwen in het seizoen 2013/14

Externe links 
 Officiële website
 Supportersvereniging van Telstar

Nederlandse voetbalclub 2013/14
 2013/14